Кеннет 

 — английское имя кельтского происхождения:
 Кеннет I (ок. 810 — 858 или 859) — сын Алпина II, король Дал Риады (с 841), король Пиктов (с 843), 1-й король Альбы (Шотландии), которую образовал, объединив государства скоттов и пиктов; родоначальник династии Макальпин.
 Кеннет II (ум. 995) — король Альбы (Шотландии) (971—995), сын короля Малькольма I.
 Кеннет III (ум. 1005) — король Альбы (Шотландии) (997—1005), сын короля Дуффа.

  — английский титул младшего пэра, созданный в 1935 году. 
  (1879—1960) — английский политик и писатель.
  (урожд. Брюс, в первом браке — Скотт, 1878—1947) — английский скульптор, супруга Роберта Скотта и мать Питера Скотта; во втором браке — супруга Хилтона Янга и мать Уэйланда Янга.
  (1923—2009) — английский писатель и политик, сын 1-го барона Кеннет и баронессы Кеннет. 
  (урожд. Адамс, род. 1923) — английская писательница, поэтесса и художница, супруга Уэйланда Янга. 

 Топоним 
 Кеннет — река на юге Англии, правый приток Темзы.
 Кеннет — город в округе Рок, штат Миннесота, США. 
 Кеннет-Сити — муниципалитет в округе Пинелас, штат Флорида, США.